Schuchow (auch engl. Shukhov) ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Chabalowitsch Schuchow (* 1947), sowjetischer Radrennfahrer, Olympiasieger im Radsport
 Wladimir Grigorjewitsch Schuchow (1853–1939), russischer Ingenieur, Erfinder und Universalgelehrter

Siehe auch:

 Schukow